El término observatorio puede referirse:

 Observatorio,  un edificio donde se registran fenómenos astronómicos o terrestres;
 Estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México.
 Estación Observatorio del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.
 Estación Observatorio del Metro de Santiago de Chile.